Нестерково

 Нестерково — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области
 Нестерково — деревня в Большесельском районе Ярославской области
 Нестерково — деревня в Любимском районе Ярославской области
 Нестерково - деревня в Суздальском районе Владимирской области